Laïka peut désigner :

Animaux 
 Laïka (1954-1957), une chienne du programme spatial soviétique, premier être vivant mis en orbite autour de la Terre.
 Les laïkas, une race de chiens de travail russe. Cette race se subdivise en plusieurs autres :
 Les laika de Iakoutie.
 Les laïkas de Sibérie occidentale.
 Les laïkas de Sibérie orientale.
 Les laïkas russo-européen.
 Les laïkas carélo-finnois (race non reconnue par la FCI).

Automobile 
 Lada Laika, surnom donné au modèle de berline Lada 2105 produite par le constructeur russe Lada-AvtoVAZ depuis le début des années 1980.

Entreprises 
 Laika, studio d'animation américain spécialisé dans l'animation en volume.

Musique 
 Le Laïká ou Laïkó, un style de musique pop grec apparu dans les années 1950-1960.
 Laïka, un groupe britannique de post-rock et de musique électronique formé en 1993 à Londres.

Titres d'œuvres 
 Laïka, bande dessinée de Nick Abadzis parue en 2007 et consacrée à l'histoire de la chienne Laïka.

Toponyme 
 Laika, l'une des Îles Shepherd, archipel faisant partie du Vanuatu, dans la mer de Corail et dans la province de Shéfa.